Ракоње је градско насеље у општини Бијело Поље у Црној Гори. Према попису из 2003. било је 792 становника (према попису из 1991. било је 746 становника).

Демографија 
У насељу Ракоње живи 528 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 30,1 година (29,6 код мушкараца и 30,5 код жена). У насељу има 189 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,19.

Становништво у овом насељу су већином Срби.

Референце

Спољашње везе 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Бијело Поље
Насељена места у Црној Гори
Википројект географија/Насеља у Црној Гори